Medicine Bow kan syfta på:

 Medicine Bow, Wyoming – en småstad i Carbon County, Wyoming, USA
 Medicine Bow River – en flod i Wyoming
 Medicine Bow Mountains – en bergskedja i Klippiga bergen, i delstaterna Colorado och Wyoming i USA
 Medicine Bow Peak – en bergstopp i Medicine Bow Mountains i Wyoming
 Medicine Bow – Routt National Forest – ett amerikanskt federalt skogsområde i Colorado och Wyoming